Amarillo ist Ortsname von:

 Amarillo (Texas), im Potter County
 Amarillo Park, im Mecklenburg County, North Carolina
 Amarillo (Uruguay)
 Ojo Amarillo, New Mexico

Sonstiges:
 Spanisch für „gelb“
 Gelbe Kanarische, Zuckermelone (Cucumis melo) 
 Amarillo Lake, See im Potter County, Texas
 Amarillo Dillas Pro Baseball Field, Park im Randall County, Texas
 East Amarillo Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Texas
 Is This the Way to Amarillo? (Popsong)
 Palo Amarillo Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Texas
 West Amarillo Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Amarillo College Administration Building and Gymnasium, in Amarillo, Texas, ID-Nr. 91002023
 Amarillo Globe Dream House, in Amarillo, Texas, ID-Nr. 97001532
 Amarillo US Post Office and Courthouse, in Amarillo, Texas, ID-Nr. 00001175